Augstberg kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Augstberg, Graubünden, bergstopp, 
 Augstberg, Sankt Gallen, bergstopp,